Tisbe – personaggio della storia di Piramo e Tisbe
 Tisbe – nome proprio di persona italiano femminile
 Tisbe – città natale del profeta Elia
 Tisbe – antico nome della città greca di Thisvi, in Beozia
 88 Thisbe – asteroide della fascia principale
 Tragedia di Tisbe – opera giovanile di Ludovico Ariosto